Tuxpan (Jalisco), een stad in de Mexicaanse deelstaat Jalisco
Tuxpan (Michoacán), een stad in de Mexicaanse deelstaat Michoacán
Tuxpan (Nayarit), een stad in de Mexicaanse deelstaat Nayarit
Tuxpan (Veracruz), een stad in de Mexicaanse deelstaat Veracruz
Río Tuxpan, een rivier in Veracruz